Allardice ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Allardice (* 1975), britischer Shorttracker
 Dallas Allardice (1919–2003), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Lesley Allardice (* 1957), britische Schwimmerin
 Robert Barclay Allardice (1779–1854), schottischer Vertreter des Pedetriantismus
 Robert Edgar Allardice (1862–1928), schottischer Mathematiker

Siehe auch:
 Allardyce